Il singolare del torneo di tennis Bressanone Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Luddi che ha battuto in finale Thierry Guardiola 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood (primo turno)
 Thomas Larsen (secondo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Diego Moyano (secondo turno)

 Iztok Bozic (primo turno)
 Marcelo Charpentier (primo turno)
 Thomas Schiessling (secondo turno)
 Stefano Galvani (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bressanone Challenger 1999